Каграманов (, ), — армянская и азербайджанская фамилия.

Известные носители 
 Каграманов, Георгий Гайкович — российский учёный, профессор, доктор наук.
 Каграманов, Каграман Мехтиевич (1925—2006) — азербайджанский учёный-нейрофизиолог.
 Каграманов, Надир Фаррух оглы (род. 1945) — азербайджанский учёный, ректор Сумгаитского государственного университета.
  (1910—1987) — искусствовед, директор русского театра Еревана, первый директор телестудии Армении.
 Каграманов, Расул Рустам оглы (1919—?) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Каграманян, Игорь Николаевич  (род. 1962) — российский врач, член Совета Федерации.

Примечания